gromada Dąbrowa (powiat garwoliński)
 gromada Dąbrowa (powiat kielecki)
 gromada Dąbrowa (powiat mławski)
 gromada Dąbrowa (powiat mogileński)
 gromada Dąbrowa (powiat niemodliński)
 gromada Dąbrowa (powiat wieluński)
 gromada Dąbrowa I (powiat opoczyński)
 gromada Dąbrowa II (powiat opoczyński; od 1961 Dąbrowa nad Czarną)

także:
 Gromada Dąbrowa Białostocka (1954–1964) (powiat sokólski/dąbrowski)
 Dąbrowa Białostocka (gromada 1969–1972) (powiat dąbrowski)
 gromada Dąbrowa Biskupia (powiat inowrocławski)
 gromada Dąbrowa Bolesławiecka (powiat bolesławiecki)
 gromada Dąbrowa Chełmińska (powiat chełmiński)
 gromada Dąbrowa nad Czarną (powiat opoczyński; do 1961 gromada Dąbrowa II) 
 gromada Dąbrowa Szlachecka (powiat krakowski)
 gromada Dąbrowa Tarnowska (powiat dąbrowski)
 gromada Dąbrowa Widawska (powiat łaski)
 gromada Dąbrowa Wielka (powiat wysokomazowiecki)
 gromada Dąbrowa Wielka (powiat sieradzki)
 gromada Dąbrowa Zielona (powiat radomszczański)
 gromada Dąbrowa-Dzięciel (powiat wysokomazowiecki)
 gromada Dąbrowa-Nowa Wieś (wysokomazowiecki)
 gromada Miejska Dąbrowa (powiat kozienicki)
 gromada Nowa Dąbrowa (powiat stargardzki)
 gromada Plecka Dąbrowa (powiat kutnowski)
 gromada Sokola Dąbrowa (powiat skwierzyński / międzyrzecki)
 gromada Stara Dąbrowa (powiat słupski)
 gromada Stara Dąbrowa (powiat stargardzki)